Registan – część Samarkandy
 Registan – pustynia